Xiqu bezeichnet:

 die Chinesische Oper (戏曲)
 Xi (Panzhihua) (西区), Stadtbezirk von Panzhihua in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xiqu (Minqin) (西渠镇), Großgemeinde im Kreis Minqin in der chinesischen Provinz Gansu
 Xiqu (Gujiao) (西曲街道), Straßenviertel der Stadt Gujiao in der chinesischen Provinz Shanxi
 Xiqu (Huiyang) (西区街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huiyang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xiqu (Zhongshan) (西区街道), Straßenviertel der Stadt Zhongshan in der chinesischen Provinz Guangdong